Las lenguas gur meridionales son una de las dos grandes ramas de lenguas gur, propuesta por Manessy (1975, 1979). Actualmente se considera que las lenguas gur meridionales son una de las dos ramas de las lenguas gur centrales.

Comparación léxica 
Los numerales reconstruidos para diferentes grupos de lenguas gur meridionales son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=4|Grũsi
! colspan=2|Kirma-Tyurama
! colspan=3|Lobi-Dyan
! rowspan=2| PROTO-GUR Mer.
|-
! PROTO-GRŨ. OR.
! PROTO-GRŨ. SEPT.
! PROTO-GRŨ. OCC.
! PROTO-GRŨSI
! Cerma (Kirma)
! Turka (Tyurama)
! Dyan
! Lobi
! PROTO-DL
|-
| '1' || *ka-ɖum || *-du || *dɪɡɪ || *-dum*-di || ǹdéiŋ || dẽːná
| bɛ̃̀ɡ/bɪ̀ɛlè || bìɛ̀l || *biel- || *dig-/*-dum
|-
| '2' || *-lɛ || *-lye || *-lia || *-lia || ǹhã́ĩ || hãl
| yèɲɔ̃̀ || yɛɲɔ || *ye-ɲɔ || *-lia
|-
| '3' || *toːro || *-to || *-tori || *toːri || ǹsíɛi || siɛl
| yètʰɛ̃̀sì || yentʰer || *yẽ-tʰɛ̃r || *tãːri
|-
| '4' || *naːsa || *-na || *-naːsi || *-naːsi || ǹnâː || n̩nə̃̀
| yènàː || yɛnã́ || *ye-naː || *-naːsi
|-
| '5' || *-nʊŋ || *-nũ(n) || *-nʊŋ || *-nʊŋ || ǹdîː || n̩di
| dìemà || yɛmɔɪ || *ye-mo- ||
|-
| '6' || *lʊː-ɖu || *-ldu || *-lʊ-du || *-lʊ-du || níedìeí || nã́ndèin
| mɔ̀lɔ̀dũ̀ || màːdõ || *mo-lo-du || *-lo-du
|-
| '7' || *lʊ-bɛ || *-lpe || *-lʊ-pɛ || *-lʊ-pɛ || níehã́ĩ || nə̃́rə̃́-hã̀l
| mɔ̀lɔ̀ɲɔ̃̀ || makoɲɔ || *mo-lo-ɲɔ || *-lo-pɛ
|-
| '8' || *lʊ-toːro ||  ||  || *-lʊ-toːri || níːsìɛí || nə̃́rə̃́-siɛ̀l
| mɔ̀lɔ̀tʰɛ̃̀sì || makõtʰer || *mo-lo-tʰer || *-lo-tãːri
|-
| '9' ||  ||  ||  ||  || nénnâː || dɛ̃̀ːsə́
| nĩ́kpó-cí-bèrè || ɲʊ̌ɔr bìr pʰéro || *10-1 || *10-1
|-
| '10' || *fi~fu*nʊa || *fu(gə)*fi(gə) || *fi || *fi(gə)*fu(gə) || cĩ́ŋcíelùó || nṹɔ̃́sɔ̃̀
| nĩ́kpó || ɲʊ̌ɔr || *ɲʊo- || *fi(gə)/*ɲʊo-
|}

Referencias

Bibliografía 
 Manessy, Gabriel (1968/71)'Langues voltaïques sans classes' in Actes du huitième congres international de linguistique africaine. [Congress was 1968, proceedings published 1971] Abidjan, Université d'Abidjan, 335–346.
 Naden, Anthony J. (1989) 'Gur', in Bendor-Samuel, John & Hartell, Rhonda L. (eds) The Niger–Congo languages. A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, New York, London: University Press of America, 140–168.
 Roncador, Manfred von; Miehe, Gudrun (1998) Les langues gur (voltaïques). Bibliographie commentée et inventaire des appelations des langues. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.

Meridionales